Tåsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Tåsjön, Småland, sjö i Vimmerby kommun,  (6,11 ha)
Tåsjön (Bergstena socken, Västergötland), sjö i Vårgårda kommun,  (50,2 ha)
Tåsjön (Nårunga socken, Västergötland), sjö i Vårgårda kommun,  (16,8 ha)
Tåsjön (Skärvs socken, Västergötland), sjö i Skara kommun,  (11 ha)
Tåsjön (Stora Lundby socken, Västergötland), sjö i Lerums kommun, 
Tåsjön (Varnums socken, Västergötland), sjö i Ulricehamns kommun,  (12,4 ha)
Tåsjön, Södermanland, sjö i Flens kommun,  (7,97 ha)
Tossjön eller Tåsjön, sjö i Malung-Sälens kommun och Torsby kommun,  (4,62 km²)
Tåsjön, sjö i Dorotea kommun och Strömsunds kommun,  (45 km²)

Se även
Tåsjö socken, 
Tåsjö landskommun, tidigare kommun i Västernorrlands län
Tåsjömasten, radio- och TV-mast belägen på Tåsjöberget i Tåsjö socken, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn